Sorenson bezeichnet:

 Sorenson, ein Video-Codec und -format 

Sorenson ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Sorenson (* 1967), US-amerikanische Sommerbiathletin
 Anton Sorenson (* 2003), haitianisch-US-amerikanischer Fußballspieler 
 Arne Sorenson (1958–2021), US-amerikanischer Hotelmanager
 James Sorenson (1921–2008), US-amerikanischer Unternehmer
 Jon Sorenson (* 1964), US-amerikanischer Mathematiker
 Kevin Sorenson (* 1958), kanadischer Politiker
 Reed Sorenson (* 1986), US-amerikanischer Rennfahrer

Sonstiges:
 Sorenson-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Sorensen
 Sørensen (mit Sörensen)